Moyuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moyuela (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Moyuela (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar